Long Creek School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Long Creek School (Nebraska), ID-Nr. 01000167
 Long Creek School (Tennessee), ID-Nr. 93000032